То́цкий полиго́н (Тоцкий учебно-артиллерийский полигон, Лагерь Тоцкое, Тоцкие лагеря) — военный полигон в Центральном военном округе в 40 км восточнее города Бузулук, к северу от села Тоцкое (Оренбургская область). Площадь полигона 45 700 га.

В воздушном пространстве над территорией полигона установлена зона ограничения полётов воздушных судов в интервале высот от земной поверхности до высоты 6,1 км (международное обозначение UWR704).

История

Тоцкий лагерный сбор 
В период с 1912 года по 1914 год находился летний лагерный сбор Казанского военного округа, именовался Тоцкий лагерный сбор.

Проведение ядерных учений «Снежок» 

Полигон получил известность благодаря проводившимся на его территории 14 сентября 1954 года тактическим учениям войск под кодовым названием «Снежок», в ходе которых военнослужащие и гражданские лица были подвержены прямому воздействию радиации. Суть учений состояла в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Материалы, связанные с данными учениями, до сих пор не рассекречены, поэтому достоверность и интерпретация событий не могут быть полностью проверены. Часть материалов была рассекречена в 1993 году.

Учения были подготовлены и проведены под руководством маршала Жукова, однако Жуков присутствовал только на «репетиции» учений, во время самих учений он на полигоне не присутствовал.

В ходе учений бомбардировщик Ту-4 сбросил с высоты 8000 м ядерную бомбу РДС-2 мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте, в 9 часов 34 минуты был осуществлён воздушный взрыв на высоте 350 метров в точке с координатами 52°38′40.99″N 52°48′16.05″E. После некоторого периода выжидания и дозиметрического контроля (примерно через 3 часа после взрыва) были подорваны два имитатора ядерных зарядов, и Жуков направил 600 танков, 600 БТРов и 320 самолётов в атаку на заражённую территорию.

Общее число военнослужащих, принявших участие в учениях, составило около 45 тыс. человек (по другим сведениям, 45 тыс. составили только силы «нападавшей» стороны, к которым следует добавить ещё 15 тыс. с «обороняющейся» стороны). Задачей «наступающей» стороны было воспользоваться образовавшейся после взрыва брешью в обороне; задачей «обороняющихся» — ликвидировать эту брешь.

По разным данным, спустя 1-3 часа в район эпицентра взрыва были направлены военнослужащие.

Полигон боевой подготовки 
В конце августа 2022 года глава Чувашии встречался с добровольцами и командирами батальона «Атал», которые  перед отправкой на Украину проходили боевую подготовку в Оренбургской области — на Тоцком военном полигоне.

Примечания

Ссылки 
 Эколого-генетический анализ отдалённых последствий Тоцкого ядерного взрыва в Оренбургской области в 1954 г. (факты, модели, гипотезы) / А. Г. Васильев, В. М. Боев, Э. А. Гилёва и др. — Екатеринбург, Изд-во «Екатеринбург», 1997. — 192 с.
 Тоцкое общевойсковое учение с применением атомного оружия // Информационный бюллетень 1993 № 9 (Центр общественной информации по атомной энергии)
 ПРИКАЗ руководителя учения (копия) 9 сентября 1954 г. Лагерь Тоцкое
 Суворов В. «Тень Победы», глава 24

Военные полигоны России
Ядерные полигоны СССР
Воинские формирования Центрального военного округа
Оренбургская область